

Cinema 
 The Skulls - I teschi (The Skulls) – film del 2000 diretto da Rob Cohen

Musica 
 The Skulls – gruppo musicale hardcore punk canadese
 The Skulls – gruppo musicale punk rock statunitense